IKS steht für:
 Immanuel-Kant-Schule (Rüsselsheim), städtisches Gymnasium
 Industriekultur Saar, kulturelle Gesellschaft im Saarland, siehe Grube Göttelborn #Industriekultur Saar GmbH (IKS)
 Institut für Kriminologische Sozialforschung an der Universität Hamburg
 Internes Kontrollsystem in Unternehmen
 Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Vorgängerorganisation von Swissmedic

iks steht für:
 Inuit Sign Language (ISO-639-3-Code), isolierte Gebärdensprache der Inuit in Nunavut

Siehe auch:
 IX
 Der IKS-Haken, Roman von Joseph Heller, siehe Catch-22 
 Verlag IKS Garamond, Jena, siehe Garamond Verlag

Abkürzung